Ford är ett engelskt efternamn, känt inte minst genom dem amerikanske biltillverkaren Henry Ford och hans skapelse Ford Motor Company.

Personer med efternamnet Ford

 Barbara Ford (1755–1840), brittisk affärsidkare
 Betty Ford (1918–2011), hustru till USA:s president Gerald Ford
 Bob Ford (1861–1892), amerikansk brottsling, sköt Jesse James
 Bruce Ford (född 1954), kanadensisk roddare

 Christine Blasey Ford (född 1966), amerikansk psykolog
 Courtney Ford (född 1978), amerikansk skådespelare

 Doug Ford (född 1922), amerikansk golfspelare

 Edsel Ford (1893–1943), amerikansk företagsledare, son till Henry Ford
 Edward Onslow Ford (1852–1901), brittisk skulptör
 Eileen Ford (1922–2014), amerikansk modellagent
 Emile Ford (1937–2016), brittisk schlagersångare

 Faith Ford (född 1964), amerikansk skådespelare
 Ford Madox Ford (1873–1939), brittisk författare

 Gerald Ford (1913–2006), USA:s president 1974 1977, republikan
 Gerald J. Ford (född 1944), amerikansk företagsledare
 Gilbert Ford (1931–2017), amerikansk basketspelare
 Glenn Ford (1916–2006), amerikansk skådespelare

 Harrison Ford (född 1942), amerikansk skådespelare och filmproducent
 Harrison Ford (1884–1957), amerikansk skådespelare 
 Henry Ford (1863–1947), amerikansk biltillverkare och industrialist
 Henry Ford II (1917–1987), amerikansk företagsledare, sonson till Henry Ford

 Jamie Ford, amerikansk romanförfattare
 Jeffrey Ford (född 1955), amerikansk sccience fiction- och fantasyförfattare
 Jim Ford (1941–2007), amerikansk sångare och låtskrivare
 John Ford (1894–1973), amerikansk filmregissör
 John Ford (dramatiker) (1586–1640), engelsk skådespelsförfattare

 Kevin A. Ford (född 1960), amerikansk astronaut

 Laura Ford (född 1961), brittisk skulptör
 Lita Ford (född 1958), amerikansk gitarrist och sångerska

 Marc Ford (född 1966), amerikansk gitarrist
 Martyn Ford (född 1944), brittisk dirigent och musikarrangör
 Mary Ford (1924–1977), amerikansk countrysångerska
 Michelle Ford (född 1962), australisk simmare

 Patricia Ford (född 1969), amerikansk modell och porrskådespelare
 Paul Ford (1901–1976), amerikansk skådespelare
 Phil Ford (född 1956), amerikansk basketspelare

 Richard Ford (född 1944), amerikansk författare
 Rob Ford (1969–2016), kanadensisk politiker, borgmästare i Toronto
 Robert Ford (1861–1892), amerikansk brottsling
 Robben Ford (född 1951), amerikansk gitarrist
 Russell Ford (född 1983), australisk landhockeyspelare

 Sam Ford (1882–1961), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Montana
 Seabury Ford (1801–1855), amerikansk politiker, whig, guvernör i Ohio

 Thomas Ford (politiker) (1800–1850), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Illinois 
 Thomas F. Ford (1873–1958), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Kalifornien
 Tom Ford (född 1961), amerikansk modedesigner och filmregissör
 Tom Ford (snookerspelare) (född 1983), engelsk snookrespelare

 Wallace Ford (1898–1966), brittisk-amerikansk skådespelare
 Wendell Ford (1924–2015), amerikansk politiker, demokrat, guvernör och senator för Kentucky
 Whitey Ford (född 1928), amerikansk basebollspelare
 Willa Ford (född 1981), amerikansk sångerska
 William Clay Ford, Sr. (1925–2014), amerikansk företagsledare, sonson till Henry Ford
 William Clay Ford, Jr. (född 1957), amerikansk företagsledare, sonsonson till Henry Ford

Personer med förnamnet Ford
 Ford Madox Brown (1821–1893), brittisk målare
 Ford Madox Ford (1873–1939), brittisk författare

Engelska efternamn
Mansnamn